Vinton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Vinton Township (Nebraska)
 Vinton Township (Ohio)

Siehe auch:
 Vinton